Мурад Назаров (род. 16 Ноябрь 1980, Ташкент, УзССР) — Вице-президент федерации конного поло Узбекистана.

Биография 
Мурад Назаров родился 16 ноября 1980 года в городе Ташкент. После окончания средней школы, в 2001 г. закончил Ташкентский Государственный Институт Востоковедения со степенью бакалавра, в 2000—2001 годах учился в Университете Цукуба (Японии). В 2005 г. получил степень магистра в Ташкентский Государственный Экономический Университет

Карьера 
В 2002 году Мурод Назаров работал ассистентом программы (Японское агентство технического сотрудничества) в офисе JISA в Узбекистане . После завершения своей деятельности в 2003 году было создано ООО «ИСА-НАБИ». До 2013 года он будет исполнять обязанности генерального директора. Назаров откроет ООО «АВАЛОН ГРУПП» в 2010 году и возглавит компанию. В 2014 году Назаров создаст бренд MURAD BUILDINGS. Он также является основателем строительства и генеральным консультантом ряда компаний, работающих под этим брендом. Назаров основал французскую компанию ООО «Инвест» в 2015 году, одновременно работает директором компании. В 2017 году Назаров основал ЧП MURAD BUILDINGS, крупное многопрофильное предприятие, и работает директором этого предприятия. В 2019 году Мурод Назаров будет баллотироваться в депутаты города Ташкента по приглашению мэра Ташкента Джахонгира Ортиходжаева . Набрав 70 % голосов, Назаров выиграет выборы. Он является депутатом Ташкентского городского совета с 2019 года и в этом году подписал контракт с турецкой компанией Özgüven Mimarlık на строительство самого высокого здания в Узбекистане и откроет компанию под названием NEST ONE и назовет здание NEST ONE.К 2020 году ООО «НРГ» откроет совместное предприятие с казахстанскими инвесторами. На сегодняшний день он является председателем совета директоров NRG. В 2022 году Назаров был назначен членом наблюдательного совета Университета мировой экономики и дипломатии, вице-президентом Федерации конного поло Узбекистана.

Личная жизнь 
Мурад Назаров женат, имеет 14 детей. В 2002 г. женился на Умиде Назаровой. От совместного брака имел 3 дочерей и 2 сыновей. В декабре 2021 года Назаров усыновил 9 детей (2 мальчика и 7 девочек) из «Дома милосердия» в Ташкенте . Мурад Назаров в настоящее время является счастливым отцом 14 детей

Награды 
 2011 г. Памятная доска «20 лет Независимости Узбекистана» .
 Знак «Узбекистан» в 2017 году .
 Медаль «Шухрат» в 2017 году.
 Нагрудной знак «Mehr-Saxovat» (Щедрость и Милосердие) в 2020 году.

Примечания 

Спортивные функционеры Узбекистана
Депутаты Ташкентского городского совета